Hala eller Hāla kan syfta på:

 Hāla (kung) – en kung i Satavahana som skrev Hālas Saptachataka i Maharashtri
 Hala (sjöterm) – ett begrepp som kan användas i olika situationer (in/hem, ned/ner och upp)
 Hala (spindlar) – ett släkte av spindlar
 Hala (platå) – en platå i Antarktis

Se även
 Halla